Michel Galarneau (né le  à Montréal au Canada) est un joueur de hockey sur glace franco-canadien.  .

Carrière de joueur 
Il attaque sa carrière en 1977 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en jouant pour les Olympiques de Hull. Il est choisi en 1980 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Whalers de Hartford au , en . Il a disputé 78 matchs de LNH avec cette équipe. En 1984, il rejoint l'Europe.

Il a notamment joué sept saisons pour Amiens, puis une année pour Briançon en Ligue Magnus et une saison pour Anglet. En 1993, il rejoint Brest où il termine sa carrière en 2000.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1977-1978 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ ||3||1||0||1||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1978-1979 || Olympiques de Hull ||LHJMQ ||67||22||37||59||70||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1979-1980 || Olympiques de Hull ||LHJMQ ||72||39||64||103||49||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1980-1981 || Olympiques de Hull ||LHJMQ ||30||9||21||30||48||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1980-1981 ||Whalers de Binghamton ||LAH  ||9||1||0||1||4||5||0||1||1||0
|-
|1980-1981||Whalers de Hartford ||LNH||30||2||6||8||9||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1981-1982 ||Whalers de Binghamton ||LAH ||64||15||17||32||52||14||2||0||2||2
|-
|1981-1982||Whalers de Hartford ||LNH||10||0||0||0||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1982-1983 ||Whalers de Binghamton  ||LAH ||25||4||6||10||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1982-1983||Whalers de Hartford ||LNH||38||5||4||9||21||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1983-1984 ||Magic du Montana ||LCH ||66||18||22||40||44||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1983-1984 ||Whalers de Binghamton  ||LAH ||4||1||0||1||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1983-1984|| Express de Fredericton  ||LAH ||2||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1989-1990 ||Amiens ||Ligue Magnus ||12||11||7||18||13||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1990-1991 ||Amiens ||Ligue Magnus ||28||13||15||28||34||4||4||1||5||14
|-
|1991-1992 ||Briançon ||Ligue Magnus ||32||25||24||49||50||  ||   ||   ||   ||   
|-
|1992-1993 ||Anglet ||D1 ||26||22||23||45||26||  ||   ||   ||   ||   
|-
|1993-1994 ||Brest ||Ligue Magnus ||20 ||14 ||15 ||29 ||45 ||6 ||7 ||5 ||12 ||6
|-
|1994-1995 || Brest ||Ligue Magnus ||27 ||14 ||19 ||33 ||54 ||9 ||4 ||2 ||6 ||2
|-								
|1995-1996 ||Brest ||Ligue Magnus ||27||9||12||21||38||10||0||5||5||37
|-
|1996-1997 ||Brest ||Ligue Magnus ||||30||14||11||25||55||||10||2||5||7||14

|||78||7||10||17||34||||   ||   ||   ||   ||

Références 

Naissance en mars 1961
Naissance à Montréal
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur du Magic du Montana
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque